CMX (banda) (de l'acrònim en llatí Cloaca Maxima), conjunt de rock finlandès
 CMX (còmics), publicació de DC Comics dedicada al manga
 .cmx també és l'extensió dels fitxers natius compilats amb llenguatge de programació OCaml